Il Tour de Belgique New Energy è una competizione automobilistica che si svolge in Belgio, con partenza a Dinant e arrivo a Spa. La gara, riservata a veicoli alimentati tramite fonti di energia alternativa, è stata inserita nel programma del Campionato del mondo FIA energie alternative 2015, salvo venire successivamente annullata.

Note

Voci correlate
Ecorally

Collegamenti esterni

Serie e competizioni motoristiche in Belgio